Nell'810, quando Drasco fu ucciso, Sclaomir, fratello di Drasco, fu posto alla guida della federazione obodrita. Non è del tutto chiaro se questa decisione dipese dal fatto che il figlio di Drasco, Ceadrag, fosse ancora in ostaggio presso il re danese Gudfred, a causa degli eventi dell'808, o se fosse ancora troppo giovane, o per entrambi i motivi, inoltre non è chiaro se questa decisione sia stata in qualche modo voluta o influenzata da Carlo Magno, ingombrante alleato degli Obodriti.

Nel 812 Sclaomir partecipò probabilmente a un'azione punitiva dell'esercito franco e degli alleati obodriti contro i Veleti che avevano effettuato un ennesimo tentativo di sottrarsi al giogo franco. 

Dopo la morte di Carlo Magno nell'814, il rapporto di Sclaomir con il successore Ludovico il Pio, non fu altrettanto proficuo. Infatti nell'816 Ludovico il Pio accolse una delegazione di obodriti che chiedeva la sostituzione di Sclaomir con Ceadrag, figlio e naturale successore di Drasco. A seguito di questo, nell'817 Ludovico chiese a Sclaomir di condividere la guida degli obodriti con suo nipote Ceadrag.

Questa decisione di Ludovico contrariò profondamente Sclaomir, portandolo ad abbandonare di fatto l'alleanza con i Franchi e a cercare quella con i danesi, inviando una delegazione presso i successori di Gudfred e convincendoli a mandare un esercito in Sassonia oltre l'Elba. La flotta danese risalì l'Elba fino al castello di Esesfeld e devastò l'intera sponda del fiume Stör. Tuttavia il castello resistette all'attacco congiunto dei danesi-obodriti che furono quindi costretti a ritirarsi.

Nell'819 Ludovico inviò un esercito franco-sassone oltre l'Elba per punire Sclaomir che fu catturatto e portato ad Aquisgrana al cospetto dell'imperatore. Egli fu accusato di tradimento da un tribunale composto da nobili obodriti e condannato all'esilio. Al tempo stesso la corona obodrita fu data a Ceadrag.

Sclaomir fu richiamato nell'821 a causa di una cospirazione con danesi ordita da Ceadrag, ma si ammalò in Sassonia e morì dopo essere stato battezzato. Egli fu quindi il primo sovrano obodrita ad essere battezzato cristiano.

Note

Bibliografia